Кокошник:

 Кокошник — старинный русский женский головной убор.
 Кокошник — в русской архитектуре XVI—XVII веков: полукруглое или заострённое завершение фасада, свода.